Ачинский округ

 Ачинский округ — в составе Енисейской губернии Российской империи.
 Ачинский округ — в составе РСФСР.

Примечания